Basilewski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Petrowitsch Basilewski (1829–1899), russischer Diplomat und Kunstmäzen
 Boris Wassiljewitsch Basilewski (1885–1955), russischer Astronom
 Juri Jakowlewitsch Basilewski (1912–1983), russischer Computeringenieur
 Stepan Basilewsi, russischer Zoologe und Arzt